Unio poate fi:

 Unio (gen) - un gen de moluște lamelibranhiate din apele dulci 
 Unio Satu Mare
 Unio Baia Mare
 Fraterna Unio din 1437